Cat walk ou catwalk (la marche du chat en anglais) peut faire référence à :

 débord presque plat qui court le long des flancs ou de la ceinture de caisse d'une Volvo, notamment de la Volvo S80 ;
 nom anglais du podium ou de la piste sur laquelle marchent les modèles lors de présentations de mode ;
 peut également désigner le couloir (à ciel ouvert) qui longe le pont d'envol d'un porte-avions américain.

Série télévisée 

 Catwalk, une série de télévision canadienne de 1992 de Jerry Ciccoritti et Steve DiMarco.

Cinéma 

 Catwalk, un film de 1996 de Robert Leacock avec Carla Bruni.

Bande dessinée 

 Catwalk, une série de bande dessinée.

Musique 

 Catwalk, est un groupe de reprises pop-rock belge.